Anyway Anyhow Anywhere är en film med den brittiska rockgruppen The Who. Filmen innehåller värdefullt material som hittats där man får följa gruppens tidiga år.

Scener
The High Numbers-My Generation(marquee Club 1964)
The Who-I Can't Explain(Shindig 1965)
The Who-Daddy Rolling Stone(Shindig 1965)
The Who-My Generation(Shidnig 1965)
The Who-Shout And Shimmy(Richmond Jazz Fest 1965)
The Who-My Generation(Ready Steady Go 1965)
The Who-Anyway Anyhow Anywhere(Richmond Jazz Fest 1965)
The Who-Daddy Rolling Stone(Popside 1966)
The Who-Bald Headed Woman(Popside 1966)
The Who-It's Not True(Popside 1966)
The Who-Substitute(Popside 1966)
The Who-My Generation(Popside 1966)
The Who-The Kids Are Alright(Popside 1966)
The Who-I'm A Boy(Promo Film 1966)
The Who-Substitute(Promo Film 1966)
The Who-The Kids Are Alright(promo Film 1965)
The Who- I Can't Explain(Promofilm 1964-65)
The Who-Heatwave(beat Club 1966)
The Who-I'm A Boy(Beat Club 1966)
The Who-Pictures Of Lily(German Beat Club 1967)
The Who-Anyway Anyhow Anywhere(Ready Steady Go 1965)
The Who-Shout And Shimmy(Ready Steady Go 1965)
The Who-My Generation(Circus Krone Bau 1967)
The Who-My Generation(Marquee Club 1964)
The Who-My Generation(Studio 1965)
The Who-So Sad About Us(Marquee Club 1967)
The Who-Happy Jack(Marquee Club 1967)
The Who-My Generation(Maruqee Club)
The Who-My generation(Kids Show 1965)
The Who-My generation(Opera House 1968)
The Who-My generation Drummsmashing 1968
The Who-Out In The Street(A Whole Scene Going 1966)
The High Numbers-I Gotta Dance To keep From Crying(Marquee 1964)
The High Numbers-My Generation(The Railway Tavern 1964)
The Who-My generation(Smothers Brothers Comedy Hour 1967)
The Who-I Can See For Miles(Smothers Brothers Comedy Hour 1967)
The Who-My generation(Marquee Club 1966)
The Who-My Generation(Finland 1967)
The Who In Finland
The Who-Pictures Of Lily(Studio 1966)
The Who-Pictures Of Lily(Monterey Pop Festival 1967)
The Who-My Generation(Monterey Pop festival 1967)
The Who-Bucket T(Studio 1966)
The Who-Pictures Of Lily(Top Of the Pops 1967)
The Who-My Generation(Audio Pre-Recorded)
The Who-My generation(Marquee Club 1965)
The Who-happy Jack(Promo Film 1966)
The Who-Studio(1964)
The High Numbers-Zoot Suit(marquee Club 1964
The High Numbers-I'm The Face(Marquee Club 1964)
The Who-Cut My Hair(Audio Pre-Recorded)
The Who-My Generation(Kungliga Tennishallen 1967)
The Who-My generation(Örebro 1965)
The Who-My generation(beat Club 1967)
The Who-My Generation(Richmond Jazz Fest 1965)
The High Numbers-Here 'Tis(marquee Club 1964)
The Who-My Generation(Anns Kitchen 1966)
The Who-pete Townshend
The Detours-Keith Moon Drumsolo (Mrquee Club 1964)

Brittiska musikfilmer